GD, G.D. steht für:
 engl.: gain of deiodinases, Summenaktivität peripherer Deiodasen
 GD Library
 Gebirgsdivision (Militär)
 Gegendruckturbine
 Gehobener Dienst
 Gemeinschaftsdiagnose, deutsche Konjunkturdiagnose
 Generaldirektion der Europäischen Kommission
 Generaldurchschnitt
 General Dynamics
 Geometry Dash
 German Dream Empire, Eko Freshs Label
 Geschäftsführender Direktor, Leiter eines Instituts oder eines Seminars an einer Hochschule
 Giesecke+Devrient (oft auch: G+D)
 Gleitender Durchschnitt, siehe Gleitender Mittelwert
 Sigel für Götzen-Dämmerung
 Green Day, Punkrockband
 Grenada, Inselstaat nach ISO 3166
 Guten Tag! (engl. ), häufige Abkürzung im Amateurfunkverkehr
 Moto G.D., einen ehemaligen italienischen Motorradhersteller
 NATO-Code für das Nervengas Soman

GD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Ostalbkreis (für (Schwäbisch) Gmünd)
 Großbritannien: Maidstone
 Österreich: Bezirk Gmünd und das Diplomatische Korps in der Steiermark
 Polen: kreisfreie Stadt Gdańsk, siehe Danzig
 Portugal: Distrikt Guarda (nur für Lkw-Anhänger)

gD steht für:
 Gehobener Dienst, eine Laufbahngruppe im deutschen Beamtenrecht

Gd steht für:
 chemisches Symbol für Gadolinium

gd steht für:
 das mathematische Formelsymbol für die Gudermannfunktion
 schottisch-gälische Sprache (ISO-639-1-Code)

.gd steht für:
 .gd, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Inselstaates Grenada

GD